Эстерибар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ауньяменди. Занимает площадь 146,77 км². Население — 2 202 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Наварры